Geografie
 Dahl (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Wiltz
 Dahl (Olpe), een plaats in de Duitse gemeente Olpe
 Dahl (Roemenië), een plaats in het Roemeense district Sălaj

Personen (achternaam)
 Arne Dahl, pseudoniem van Jan Arnald (1963), een Zweedse misdaadauteur
 Bibi Dahl, fictieve personage uit de James Bondfilm For Your Eyes Only
 Carsten Dahl (1967), Deense jazzpianist
 Christopher Dahl (1898-1966), Noorse zeiler
 Elise Dahl (1836-1886), Noorse pianiste
 Emma Dahl (1819-1896), Duits-Noorse zangeres
 Ferdinand Dahl (1998), Noorse freestyleskiër
 Herman Dahl (1993), Noorse wielrenner
 Jim Dahl (1930), Amerikaanse jazztrombonist
 Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857), Noorse kunstschilder
 John Dahl (1956), Amerikaanse scenarioschrijver en regisseur
 John Kristian Dahl (1981), Noorse langlaufer
 Kjell Ola Dahl (1958), Noorse schrijver van onder andere misdaadromans
 Kristian Thulesen Dahl (1969), Deense politicus
 Louise Gedde Dahl (1883-1970), Noorse zangeres
 Marie Dahl (1866-1906), Deense pianiste
 Ole-Johan Dahl (1931-2002), Noors informaticus
 Olivia Dahl (1873-1930), Noorse zangeres
 Roald Dahl (1916-1990), Britse schrijver
 Robert Dahl (1915-2014), Amerikaanse hoogleraar politieke wetenschappen aan de Yale-universiteit
 Sophie Dahl (1977), Britse schrijver en voormalig fotomodel, kleindochter van Roald Dahl
 Sverre Dahl (doorverwijspagina)
 Vladimir Dal (of Dahl) (1801-1872), Russische schrijver en lexicograaf

Personen (voornaam)
 Allan Dahl Johansson (1998), Noorse langebaanschaatser
 Ane Dahl Torp (1975), Noorse actrice
 Jon Dahl Tomasson (1976), Deense voetballer

Overig
 Arne Dahl (televisieserie), Zweedse televisieserie
 dal (gerecht) of dahl, een Indiaas gerecht gemaakt van linzen
 Dahl TV, Nederlands producent van televisieprogramma's
 Ian Van Dahl, Belgisch danceproject, sinds 2008 onder de naam AnnaGrace

Zie ook 
 Dal (doorverwijspagina)
 Dall (doorverwijspagina)